Plac Jana Henryka Dąbrowskiego est une place située dans l'arrondissement de Śródmieście (Centre-ville) à Varsovie.

Références

Liens externes 

Dabrowski